X9, X-9 ou X09 peut faire référence à :
 Agent Secret X-9, bande dessinée américaine parue entre 1934 et 1996 ;
 X-9 Shrike, un prototype de missile air-sol américain ;
 Exposition à la fumée, feu et aux flammes, sans précision (X09), d’après la classification internationale des maladies ;
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres